Aghilas ou Aghiles (en tamazight : Aɣilas, en tifinagh ⴰⵖⵉⵍⴰⵙ ou ·ⵗⵢⵍ·ⵙ) est un prénom berbère. Une variante de ce prénom est Ghilas. 

Il signifie « panthère » ou « léopard » en tamazight.

Personnalités portant ce patronyme 

 Aghiles Slimani, nageur algérien ;

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 Ghilas

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme
Prénom berbère